Per Sonim si può intendere:
 Sonim – cantante giapponese.
 Sonim – freguesia (frazione) del concelho (comune) di Valpaços in Portogallo.
 Sonim Technologies – società statunitense produttrice di apparecchiature per telecomunicazioni e in particolare di telefoni cellulari.